García Blanco puede corresponder a:

Personas 
 Héctor García Blanco (1978-), jugador de baloncesto.
 Horacio García Blanco (1937-2002), periodista y comentarista deportivo radial argentino.
 Manuel García Blanco (1902-1966), filólogo español.
 Reynaldo García Blanco (1962-), escritor cubano, poeta, ensayista, y promotor cultural.

Música 
 Orquesta Típica "Daniel García Blanco", orquesta típica mexicana.